Andersonia (plant), een geslacht van kleine groenblijvende struiken uit de heidefamilie (Ericaceae)
Andersonia (vis), een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de kuilwangmeervallen (Amphiliidae)
Andersonia leptura, een straalvinnige vissensoort uit de familie van de kuilwangmeervallen (Amphiliidae)